Supercopa de España de balonmano bezeichnet folgende spanische Handballwettbewerbe:

 Supercopa de España masculina de balonmano, Männerwettbewerb
 Supercopa de España femenina de balonmano, Frauenwettbewerb